Sanda Toma puede referirse a las siguientes personas:

 Sanda Toma (piragüista) (1970-), piragüista rumana; o
 Sanda Toma (remera) (1956-), remera rumana.